Sultanpur może dotyczyć: 
 Sultanpur – miasto w środkowych Indiach, w stanie Madhya Pradesh
 Sultanpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand
 Sultanpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Sultanpur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh